Джеймс Ф. Пайк () — британский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр.

Пайк принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в стендовой стрельбе. Он стал олимпийским чемпионом в командной стрельбе и 12-м в индивидуальной.

Ссылки 
 Джеймс Пайк на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Стрелки Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Великобритании